Miejscowości w USA:
 Canisteo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Canisteo – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Gminy w USA:
 Canisteo (ang. Canisteo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Canisteo (ang. Canisteo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben